El término airbag puede referirse a:

 Airbag, sistema de protección pasiva instalado en la mayoría de los automóviles modernos.
 Airbag, banda española.
 Airbag, banda argentina.
 Airbag, álbum de la banda argentina homónima.
 Airbag, película española de Juanma Bajo Ulloa.
 «Airbag», canción del tercer álbum de Radiohead, OK Computer, también incluida en el EP Airbag (How Am I Driving?).
 Airbag, banda noruega, rock progresivo.